Лангепа́с — город в России, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Расположен в Западной Сибири, на правом берегу Каюковской протоки и протоки Лангепас в 12 километрах от реки Оби. Население —  чел. ().

Как административно-территориальная единица ХМАО имеет статус города окружного значения. В рамках местного самоуправления образует муниципальное образование город Лангепас со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.

Этимология 
Возник как посёлок в связи с освоением нефтяных месторождений. Название из хантыйского ланки — «белка» и пасл — «протока», то есть «беличья протока». С 1985 года город Лангепас.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Лангепас расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины между двумя крупными городами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: Нижневартовском и Сургутом, в среднем течении и на правом берегу реки Оби, в 430 километрах к востоку от Ханты-Мансийска, в 930 километрах к северо-востоку от Тюмени. По климатическим условиям район приравнен к Крайнему Северу.

 Часовой пояс

В соответствии с применяемым временем и географической долготой средний солнечный полдень в Лангепасе наступает в 12:05.

Климат 
Климат города резко континентальный. Зима холодная, лето умеренно тёплое. Абсолютный минимум температуры был зарегистрирован на отметке −59 °C.
 Среднегодовая температура воздуха — −0,9 °C
 Относительная влажность воздуха — 78 %
 Средняя скорость ветра — 3,5 м/с

Растительный и животный мир 

Город окружают огромные болота и смешанная тайга, богатая флорой и фауной. Коренные народы Севера издавна используют их в своём промысле. Практически рядом с городом встречаются медвежьи берлоги. В лесах много пушного зверя: ондатра, лисица, бурундук, заяц, а также главный символ Лангепаса — белка. На болотах водятся утки, гадюки. Наряду с пушным развит и рыбный промысел. Наиболее распространены плотва, язи, окуни, караси, щуки, муксун. Также на некоторых водоёмах близ Локосово можно встретить белых лебедей.

История 

Основан в 1980 году в связи со строительством Локосовского ГПЗ и посёлка Лангепас для нефтяников и обслуживающего персонала.

В 1985 году, по решению Тюменского областного Совета народных депутатов, Лангепасу был присвоен статус города окружного подчинения. Градообразующим предприятием было НГДУ «Урьевнефть», которое приватизировали и продали. Это самобытный, комфортный для проживания город, население которого составляет более 43 тысяч человек. Согласно генеральному плану застройки Лангепаса, промышленная и жилая зоны города размещены с учётом перспективного роста и сохранения природно-экологических особенностей. Сегодня город состоит из 10 микрорайонов и Южного квартала.

Население 

Город входит в «Перечень районов проживания малочисленных народов Севера»

Транспорт 

Автобусная сеть Лангепаса состоит из четырёх внутригородских маршрутов:
 1 «ДКС — Локосовский ГПЗ — Дары Сибири»;
 2 «Ж/Д вокзал — Дары Сибири»
 3 «Ж/Д вокзал — Больничный комплекс»;
 4 «БПО УРС — Дары Сибири».

Перевозчиком является автотранспортное управление. Работают автобусы ЛиАЗ-5256, МАЗ-103, МАЗ-104, МАЗ-206, ПАЗ-3205, ПАЗ-3237.

Медицина 

Городская больница, городская стоматологическая поликлиника.

Образование 

На территории города функционирует 20 муниципальных образовательных учреждений: 10 дошкольных образовательных учреждений, 6 общеобразовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, профессиональный колледж.

В городе действуют:
 Детская школа искусств
 Центр дополнительного образования «Радуга»
 Центр культуры «Нефтяник»
 Центр по работе с детьми и молодёжью «Фортуна»
 Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи
 Спортивная школа г. Лангепас
 Водно-спортивный комплекс «Дельфин»
 Спорткомплекс «Лангепас»
 Футбольный стадион
 Крытый хоккейный корт
 Крытый стадион по мини-футболу
 Крытый теннисный корт
 Спортивный комплекс «Свитязь»
 Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)
 Водно-спортивный комплекс «Нефтяник»

Средства массовой информации

Радиостанции 
По состоянию на 21 декабря 2021 года:

 100,0 МГц — Авторадио
 100,4 МГц — Русское радио
 101,0 МГц — Радио Югра
 101,4 МГц — Радио России / ГТРК Югория
 102,8 МГц — Радио Алынг (ПЛАН)
 103,6 МГц — Европа Плюс
 107,2 МГц — DFM

Телевидение 
 10 ТВК — Россия 1 / ГТРК Югория
 12 ТВК — Матч ТВ
 26 ТВК — Югра
 31 ТВК — Первый Канал
 33 ТВК — Россия К
 41 ТВК — ПЛАН Второй мультиплекс цифрового телевидения России
 44 ТВК — Первый мультиплекс цифрового телевидения России
 46 ТВК — РЕН-ТВ / Лангепас+

Пресса 
Городская общественно-политическая газета «Звезда Лангепаса». Есть газеты при школах и центрах ДОД. До 1 января 2011 года выходила популярная в городе корпоративная газета ТПП «Лангепаснефтегаз» — «Нефтяник Лангепаса». С недавнего времени в городе запущен информационный портал «Лангепас Сегодня», оперативно рассказывающий о важных новостях.

Интернет 
 «Метросеть» — аналоговое и цифровое телевидение, высокоскоростной интернет;
 «Прайд» — аналоговое и цифровое телевидение, высокоскоростной интернет;
 «Ростелеком» — телевидение, интернет, домашняя и мобильная телефония;
 «Данцер» — оператор высокоскоростного интернета и кабельного телевидения (аналоговое, цифровое, IP).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт администрации города Лангепаса
 История герба Лангепаса
 Лангепас в энциклопедии «Мой город»

 
Городские округа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры